W6 ou W06 peut faire référence à :
 Chute d'un lit (W06), d’après la classification internationale des maladies ;
 Eutelsat W6, un satellite français ;
 Mercedes AMG F1 W06 Hybrid, une formule 1 de l’écurie Mercedes Grand Prix ;
 URSS W6 OSOAVIAKHIM, un dirigeable soviétique ;
 W06, sixième semaine du calendrier ;
 Weltmeister W6, une automobile de la marque chinoise WM Motor ;
 .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres